A diszperzió fogalma többféle területtel lehet kapcsolatos.

Gazdaság és pénzügy

Matematika
 Diszperzió (matematika)

Fizika
 Diszperzió (fizika)
 Diszperzió (optika)
 Diszperziós kölcsönhatás

Kémia
 Diszperzió (kémia)